Lac Comeau peut se référer à:

Toponymes

Lac Comeau, un lac de Digby (municipalité de district), Nouvelle-Écosse.
Lac Comeau, un lac du Manitoba.
Lac Comeau, un lac de Saint-Zénon, en Matawinie, dans Lanaudière, au Québec. .
Lac Comeau, un lac tributaire de la rivière Isidore Est, Lac-au-Brochet (territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, sur la Côte-Nord, au Québec. .
Lac Comeau, un lac la ville de Baie-Comeau, dans la MRC de Manicouagan (municipalité régionale de comté), sur la Côte-Nord, au Québec. .
Lac Comeau (rivière Rupert), un lac du versant de la rivière Eastmain, au Nord-du-Québec, au Québec. .